|-
|(132001)||2002 CB98|| align=right|15,7|| align=right|2,431|| align=right|0,136|| align=right|2,00|| align=right|3,790||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132002)||2002 CP98|| align=right|16,6|| align=right|2,379|| align=right|0,154|| align=right|2,07|| align=right|3,669||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132003)||2002 CB99|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,108|| align=right|5,29|| align=right|3,619||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132004)||2002 CK99|| align=right|16,1|| align=right|2,333|| align=right|0,124|| align=right|2,74|| align=right|3,563||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132005)||2002 CN99|| align=right|15,6|| align=right|2,394|| align=right|0,090|| align=right|7,06|| align=right|3,704||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132006)||2002 CU99|| align=right|16,6|| align=right|2,357|| align=right|0,195|| align=right|2,65|| align=right|3,618||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132007)||2002 CC100|| align=right|15,7|| align=right|2,409|| align=right|0,182|| align=right|3,09|| align=right|3,738||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132008)||2002 CG100|| align=right|16,5|| align=right|2,426|| align=right|0,085|| align=right|2,59|| align=right|3,778||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132009)||2002 CL100|| align=right|16,2|| align=right|2,408|| align=right|0,145|| align=right|2,45|| align=right|3,736||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132010)||2002 CO100|| align=right|16,2|| align=right|2,400|| align=right|0,104|| align=right|5,98|| align=right|3,717||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132011)||2002 CM102|| align=right|16,9|| align=right|2,228|| align=right|0,160|| align=right|1,75|| align=right|3,324||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132012)||2002 CV103|| align=right|16,1|| align=right|2,651|| align=right|0,118|| align=right|2,89|| align=right|4,315||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132013)||2002 CU104|| align=right|15,8|| align=right|2,399|| align=right|0,074|| align=right|6,58|| align=right|3,714||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132014)||2002 CL105|| align=right|15,4|| align=right|2,388|| align=right|0,152|| align=right|13,51|| align=right|3,690||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132015)||2002 CT105|| align=right|16,4|| align=right|2,406|| align=right|0,123|| align=right|3,16|| align=right|3,732||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132016)||2002 CZ105|| align=right|16,1|| align=right|2,412|| align=right|0,136|| align=right|5,45|| align=right|3,744||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132017)||2002 CC106|| align=right|16,4|| align=right|2,350|| align=right|0,164|| align=right|2,98|| align=right|3,603||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132018)||2002 CD107|| align=right|16,6|| align=right|2,354|| align=right|0,171|| align=right|3,09|| align=right|3,612||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132019)||2002 CG108|| align=right|16,5|| align=right|2,402|| align=right|0,155|| align=right|7,17|| align=right|3,722||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132020)||2002 CT109|| align=right|16,8|| align=right|2,406|| align=right|0,128|| align=right|2,34|| align=right|3,730||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132021)||2002 CX111|| align=right|16,2|| align=right|2,363|| align=right|0,156|| align=right|3,04|| align=right|3,631||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132022)||2002 CG112|| align=right|15,5|| align=right|2,418|| align=right|0,231|| align=right|4,54|| align=right|3,760||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132023)||2002 CR112|| align=right|15,9|| align=right|2,447|| align=right|0,140|| align=right|3,50|| align=right|3,828||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132024)||2002 CF114|| align=right|16,1|| align=right|2,428|| align=right|0,148|| align=right|3,00|| align=right|3,784||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132025)||2002 CJ114|| align=right|15,8|| align=right|2,387|| align=right|0,112|| align=right|7,99|| align=right|3,688||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132026)||2002 CO114|| align=right|15,7|| align=right|2,486|| align=right|0,095|| align=right|7,14|| align=right|3,918||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132027)||2002 CE115|| align=right|16,4|| align=right|2,327|| align=right|0,228|| align=right|1,51|| align=right|3,548||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132028)||2002 CN115|| align=right|16,4|| align=right|2,339|| align=right|0,087|| align=right|7,97|| align=right|3,576||MBA||14. února 2002||Nashville||R. Clingan
|-
|(132029)||2002 CB118|| align=right|16,5|| align=right|2,454|| align=right|0,145|| align=right|4,44|| align=right|3,844||MBA||14. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(132030)||2002 CB119|| align=right|16,7|| align=right|2,323|| align=right|0,116|| align=right|2,84|| align=right|3,539||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132031)||2002 CA121|| align=right|17,0|| align=right|2,175|| align=right|0,122|| align=right|1,89|| align=right|3,207||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132032)||2002 CO123|| align=right|16,4|| align=right|2,342|| align=right|0,189|| align=right|3,85|| align=right|3,583||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132033)||2002 CJ124|| align=right|16,6|| align=right|2,334|| align=right|0,155|| align=right|1,46|| align=right|3,565||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132034)||2002 CM124|| align=right|16,7|| align=right|2,367|| align=right|0,112|| align=right|2,05|| align=right|3,642||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132035)||2002 CQ124|| align=right|16,4|| align=right|2,335|| align=right|0,178|| align=right|2,68|| align=right|3,567||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132036)||2002 CC125|| align=right|17,2|| align=right|2,375|| align=right|0,146|| align=right|0,99|| align=right|3,660||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132037)||2002 CS127|| align=right|17,2|| align=right|2,333|| align=right|0,068|| align=right|7,03|| align=right|3,563||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132038)||2002 CV128|| align=right|17,0|| align=right|2,342|| align=right|0,098|| align=right|1,63|| align=right|3,584||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132039)||2002 CY128|| align=right|16,7|| align=right|2,339|| align=right|0,169|| align=right|2,00|| align=right|3,576||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132040)||2002 CE129|| align=right|17,0|| align=right|2,418|| align=right|0,157|| align=right|1,24|| align=right|3,760||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132041)||2002 CL129|| align=right|16,1|| align=right|2,296|| align=right|0,123|| align=right|6,02|| align=right|3,478||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132042)||2002 CM130|| align=right|16,6|| align=right|2,319|| align=right|0,130|| align=right|1,81|| align=right|3,531||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132043)||2002 CO131|| align=right|16,0|| align=right|2,416|| align=right|0,150|| align=right|3,86|| align=right|3,754||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132044)||2002 CP132|| align=right|16,9|| align=right|2,360|| align=right|0,135|| align=right|0,67|| align=right|3,624||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132045)||2002 CY132|| align=right|16,9|| align=right|2,387|| align=right|0,134|| align=right|0,79|| align=right|3,688||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132046)||2002 CT134|| align=right|16,6|| align=right|2,603|| align=right|0,208|| align=right|5,94|| align=right|4,199||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132047)||2002 CV136|| align=right|16,8|| align=right|2,395|| align=right|0,107|| align=right|5,55|| align=right|3,705||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132048)||2002 CF137|| align=right|16,6|| align=right|2,257|| align=right|0,049|| align=right|3,61|| align=right|3,389||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132049)||2002 CG137|| align=right|16,4|| align=right|2,280|| align=right|0,119|| align=right|3,49|| align=right|3,442||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132050)||2002 CV138|| align=right|16,2|| align=right|2,438|| align=right|0,192|| align=right|2,87|| align=right|3,806||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132051)||2002 CX138|| align=right|15,8|| align=right|2,366|| align=right|0,066|| align=right|6,56|| align=right|3,639||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132052)||2002 CB139|| align=right|16,5|| align=right|2,270|| align=right|0,153|| align=right|4,65|| align=right|3,418||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132053)||2002 CD139|| align=right|16,4|| align=right|2,301|| align=right|0,065|| align=right|3,66|| align=right|3,489||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132054)||2002 CN139|| align=right|16,3|| align=right|2,430|| align=right|0,100|| align=right|4,00|| align=right|3,787||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132055)||2002 CA140|| align=right|16,5|| align=right|2,391|| align=right|0,131|| align=right|4,29|| align=right|3,697||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132056)||2002 CA141|| align=right|15,7|| align=right|2,351|| align=right|0,199|| align=right|4,77|| align=right|3,604||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132057)||2002 CG141|| align=right|15,4|| align=right|2,331|| align=right|0,190|| align=right|5,67|| align=right|3,558||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132058)||2002 CE142|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,170|| align=right|3,32|| align=right|3,589||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132059)||2002 CJ142|| align=right|16,3|| align=right|2,392|| align=right|0,192|| align=right|5,54|| align=right|3,698||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132060)||2002 CH143|| align=right|16,4|| align=right|2,338|| align=right|0,172|| align=right|2,93|| align=right|3,573||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132061)||2002 CX143|| align=right|16,2|| align=right|2,360|| align=right|0,074|| align=right|6,90|| align=right|3,626||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132062)||2002 CR144|| align=right|16,8|| align=right|2,321|| align=right|0,082|| align=right|3,75|| align=right|3,536||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132063)||2002 CZ145|| align=right|16,9|| align=right|2,383|| align=right|0,183|| align=right|1,64|| align=right|3,677||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132064)||2002 CJ146|| align=right|16,7|| align=right|2,388|| align=right|0,117|| align=right|0,84|| align=right|3,689||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132065)||2002 CX146|| align=right|15,7|| align=right|2,345|| align=right|0,054|| align=right|6,45|| align=right|3,591||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132066)||2002 CE147|| align=right|15,2|| align=right|2,589|| align=right|0,133|| align=right|28,42|| align=right|4,166||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132067)||2002 CQ147|| align=right|16,7|| align=right|2,137|| align=right|0,151|| align=right|1,45|| align=right|3,124||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132068)||2002 CY150|| align=right|15,8|| align=right|2,382|| align=right|0,219|| align=right|4,41|| align=right|3,675||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132069)||2002 CH152|| align=right|16,5|| align=right|2,389|| align=right|0,092|| align=right|4,03|| align=right|3,692||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132070)||2002 CC154|| align=right|16,4|| align=right|2,325|| align=right|0,044|| align=right|1,13|| align=right|3,545||MBA||9. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132071)||2002 CA159|| align=right|16,8|| align=right|2,431|| align=right|0,120|| align=right|2,41|| align=right|3,790||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132072)||2002 CU159|| align=right|15,6|| align=right|2,662|| align=right|0,092|| align=right|9,57|| align=right|4,343||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132073)||2002 CA160|| align=right|16,2|| align=right|2,361|| align=right|0,071|| align=right|6,80|| align=right|3,628||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132074)||2002 CQ160|| align=right|16,2|| align=right|2,308|| align=right|0,050|| align=right|7,16|| align=right|3,505||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132075)||2002 CC161|| align=right|16,6|| align=right|2,418|| align=right|0,053|| align=right|5,00|| align=right|3,759||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132076)||2002 CN162|| align=right|17,3|| align=right|2,309|| align=right|0,160|| align=right|2,85|| align=right|3,507||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132077)||2002 CW163|| align=right|16,6|| align=right|2,402|| align=right|0,097|| align=right|6,10|| align=right|3,722||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132078)||2002 CE164|| align=right|15,8|| align=right|2,317|| align=right|0,212|| align=right|5,22|| align=right|3,527||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132079)||2002 CG165|| align=right|16,4|| align=right|2,308|| align=right|0,121|| align=right|5,25|| align=right|3,506||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132080)||2002 CS165|| align=right|17,1|| align=right|2,328|| align=right|0,197|| align=right|3,90|| align=right|3,552||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132081)||2002 CX165|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,157|| align=right|3,24|| align=right|3,675||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132082)||2002 CY165|| align=right|16,1|| align=right|2,385|| align=right|0,093|| align=right|6,80|| align=right|3,682||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132083)||2002 CG167|| align=right|15,7|| align=right|2,320|| align=right|0,252|| align=right|6,11|| align=right|3,533||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132084)||2002 CS169|| align=right|16,2|| align=right|2,404|| align=right|0,090|| align=right|5,61|| align=right|3,726||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132085)||2002 CV169|| align=right|16,4|| align=right|2,347|| align=right|0,171|| align=right|3,58|| align=right|3,596||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132086)||2002 CN170|| align=right|16,2|| align=right|2,492|| align=right|0,048|| align=right|6,47|| align=right|3,934||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132087)||2002 CA171|| align=right|16,4|| align=right|2,351|| align=right|0,095|| align=right|5,73|| align=right|3,605||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132088)||2002 CY172|| align=right|16,5|| align=right|2,418|| align=right|0,121|| align=right|3,57|| align=right|3,760||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132089)||2002 CG173|| align=right|16,4|| align=right|2,334|| align=right|0,113|| align=right|4,31|| align=right|3,565||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132090)||2002 CV173|| align=right|15,8|| align=right|2,328|| align=right|0,145|| align=right|5,67|| align=right|3,551||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132091)||2002 CC175|| align=right|16,1|| align=right|2,349|| align=right|0,182|| align=right|3,58|| align=right|3,599||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132092)||2002 CR177|| align=right|16,9|| align=right|2,368|| align=right|0,136|| align=right|1,76|| align=right|3,644||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132093)||2002 CW181|| align=right|17,1|| align=right|2,334|| align=right|0,179|| align=right|0,46|| align=right|3,566||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132094)||2002 CH186|| align=right|16,2|| align=right|2,618|| align=right|0,077|| align=right|13,04|| align=right|4,236||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132095)||2002 CD191|| align=right|17,0|| align=right|2,309|| align=right|0,216|| align=right|1,09|| align=right|3,509||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132096)||2002 CW194|| align=right|16,6|| align=right|2,544|| align=right|0,068|| align=right|1,19|| align=right|4,056||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132097)||2002 CE202|| align=right|16,8|| align=right|2,366|| align=right|0,158|| align=right|2,52|| align=right|3,639||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132098)||2002 CC206|| align=right|16,8|| align=right|2,385|| align=right|0,077|| align=right|1,16|| align=right|3,683||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132099)||2002 CS206|| align=right|16,3|| align=right|2,346|| align=right|0,204|| align=right|2,96|| align=right|3,592||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132100)||2002 CU207|| align=right|16,6|| align=right|2,393|| align=right|0,143|| align=right|1,82|| align=right|3,701||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132101)||2002 CY208|| align=right|16,4|| align=right|2,355|| align=right|0,184|| align=right|3,14|| align=right|3,614||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132102)||2002 CZ210|| align=right|15,0|| align=right|2,520|| align=right|0,129|| align=right|12,57|| align=right|3,999||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132103)||2002 CV211|| align=right|16,3|| align=right|2,270|| align=right|0,102|| align=right|7,04|| align=right|3,419||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132104)||2002 CM212|| align=right|16,8|| align=right|2,643|| align=right|0,059|| align=right|1,49|| align=right|4,295||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132105)||2002 CA213|| align=right|16,9|| align=right|2,247|| align=right|0,130|| align=right|2,56|| align=right|3,367||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132106)||2002 CF213|| align=right|17,1|| align=right|2,400|| align=right|0,148|| align=right|1,57|| align=right|3,718||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132107)||2002 CR214|| align=right|15,6|| align=right|2,335|| align=right|0,180|| align=right|4,90|| align=right|3,567||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132108)||2002 CP215|| align=right|17,1|| align=right|2,562|| align=right|0,100|| align=right|1,54|| align=right|4,099||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132109)||2002 CS217|| align=right|16,3|| align=right|2,337|| align=right|0,164|| align=right|3,60|| align=right|3,571||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132110)||2002 CV217|| align=right|16,5|| align=right|2,459|| align=right|0,173|| align=right|1,56|| align=right|3,855||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132111)||2002 CA219|| align=right|16,6|| align=right|2,442|| align=right|0,119|| align=right|5,37|| align=right|3,815||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132112)||2002 CX219|| align=right|15,9|| align=right|2,423|| align=right|0,126|| align=right|1,19|| align=right|3,770||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132113)||2002 CN223|| align=right|16,5|| align=right|2,389|| align=right|0,162|| align=right|4,19|| align=right|3,692||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132114)||2002 CE224|| align=right|16,4|| align=right|2,353|| align=right|0,233|| align=right|2,40|| align=right|3,608||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132115)||2002 CL225|| align=right|15,8|| align=right|2,707|| align=right|0,019|| align=right|7,51|| align=right|4,452||MBA||15. února 2002||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(132116)||2002 CR225|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,145|| align=right|3,56|| align=right|3,690||MBA||4. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132117)||2002 CT226|| align=right|16,2|| align=right|2,281|| align=right|0,091|| align=right|5,88|| align=right|3,443||MBA||5. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132118)||2002 CG228|| align=right|16,8|| align=right|2,276|| align=right|0,163|| align=right|5,56|| align=right|3,432||MBA||6. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132119)||2002 CY229|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,245|| align=right|2,89|| align=right|3,551||MBA||10. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132120)||2002 CL230|| align=right|16,7|| align=right|2,427|| align=right|0,203|| align=right|2,92|| align=right|3,779||MBA||12. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132121)||2002 CW233|| align=right|16,5|| align=right|2,618|| align=right|0,079|| align=right|4,23|| align=right|4,236||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132122)||2002 CZ233|| align=right|15,7|| align=right|2,383|| align=right|0,087|| align=right|6,14|| align=right|3,678||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132123)||2002 CT237|| align=right|15,8|| align=right|2,387|| align=right|0,248|| align=right|6,10|| align=right|3,686||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132124)||2002 CW237|| align=right|14,4|| align=right|2,343|| align=right|0,300|| align=right|23,33|| align=right|3,585||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132125)||2002 CT239|| align=right|16,3|| align=right|2,459|| align=right|0,138|| align=right|2,79|| align=right|3,855||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132126)||2002 CE240|| align=right|16,2|| align=right|2,397|| align=right|0,144|| align=right|1,66|| align=right|3,711||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132127)||2002 CO241|| align=right|15,8|| align=right|2,336|| align=right|0,058|| align=right|6,69|| align=right|3,571||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132128)||2002 CG242|| align=right|16,6|| align=right|2,404|| align=right|0,138|| align=right|1,68|| align=right|3,727||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132129)||2002 CB243|| align=right|16,3|| align=right|2,376|| align=right|0,174|| align=right|4,72|| align=right|3,661||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132130)||2002 CH245|| align=right|16,1|| align=right|2,397|| align=right|0,227|| align=right|7,86|| align=right|3,710||MBA||13. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132131)||2002 CX246|| align=right|17,1|| align=right|2,448|| align=right|0,145|| align=right|2,74|| align=right|3,830||MBA||15. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132132)||2002 CL247|| align=right|16,6|| align=right|2,333|| align=right|0,165|| align=right|2,38|| align=right|3,563||MBA||15. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132133)||2002 CP247|| align=right|16,5|| align=right|2,385|| align=right|0,167|| align=right|1,11|| align=right|3,682||MBA||15. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132134)||2002 CV248|| align=right|16,7|| align=right|2,354|| align=right|0,161|| align=right|4,84|| align=right|3,612||MBA||14. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132135)||2002 CN249|| align=right|15,9|| align=right|2,349|| align=right|0,084|| align=right|3,29|| align=right|3,598||MBA||15. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132136)||2002 CA252|| align=right|16,1|| align=right|2,269|| align=right|0,117|| align=right|7,69|| align=right|3,418||MBA||3. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132137)||2002 CZ255|| align=right|16,5|| align=right|2,190|| align=right|0,159|| align=right|4,91|| align=right|3,240||MBA||4. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132138)||2002 CA259|| align=right|16,8|| align=right|2,363|| align=right|0,169|| align=right|4,75|| align=right|3,632||MBA||6. února 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132139)||2002 CH269|| align=right|16,6|| align=right|2,430|| align=right|0,124|| align=right|6,63|| align=right|3,787||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132140)||2002 CT270|| align=right|17,0|| align=right|2,298|| align=right|0,165|| align=right|3,28|| align=right|3,482||MBA||7. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132141)||2002 CJ272|| align=right|16,5|| align=right|2,285|| align=right|0,067|| align=right|7,55|| align=right|3,453||MBA||8. února 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132142)||2002 CU272|| align=right|15,7|| align=right|2,354|| align=right|0,144|| align=right|9,66|| align=right|3,611||MBA||8. února 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132143)||2002 CS277|| align=right|16,7|| align=right|2,322|| align=right|0,166|| align=right|3,25|| align=right|3,537||MBA||7. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132144)||2002 CM280|| align=right|16,3|| align=right|2,382|| align=right|0,158|| align=right|1,93|| align=right|3,676||MBA||7. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132145)||2002 CU281|| align=right|16,3|| align=right|2,378|| align=right|0,246|| align=right|1,45|| align=right|3,667||MBA||8. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132146)||2002 CJ283|| align=right|16,3|| align=right|2,466|| align=right|0,107|| align=right|2,89|| align=right|3,871||MBA||8. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132147)||2002 CT284|| align=right|16,4|| align=right|2,435|| align=right|0,166|| align=right|1,49|| align=right|3,800||MBA||9. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132148)||2002 CW284|| align=right|15,3|| align=right|2,717|| align=right|0,085|| align=right|8,34|| align=right|4,479||MBA||9. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132149)||2002 CN287|| align=right|16,3|| align=right|2,396|| align=right|0,158|| align=right|3,31|| align=right|3,708||MBA||9. února 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(132150)||2002 CB288|| align=right|17,1|| align=right|2,378|| align=right|0,196|| align=right|2,74|| align=right|3,667||MBA||9. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132151)||2002 CV298|| align=right|16,3|| align=right|2,358|| align=right|0,198|| align=right|1,74|| align=right|3,620||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132152)||2002 CY298|| align=right|16,1|| align=right|2,388|| align=right|0,205|| align=right|3,09|| align=right|3,690||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132153)||2002 CJ307|| align=right|16,0|| align=right|2,288|| align=right|0,129|| align=right|6,40|| align=right|3,461||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132154)||2002 CQ307|| align=right|16,1|| align=right|2,222|| align=right|0,153|| align=right|5,73|| align=right|3,313||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132155)||2002 CO310|| align=right|15,8|| align=right|2,367|| align=right|0,166|| align=right|6,95|| align=right|3,641||MBA||7. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132156)||2002 CK311|| align=right|17,1|| align=right|2,387|| align=right|0,175|| align=right|3,32|| align=right|3,688||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132157)||2002 DD7|| align=right|16,2|| align=right|2,455|| align=right|0,213|| align=right|3,15|| align=right|3,845||MBA||20. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132158)||2002 DQ10|| align=right|16,6|| align=right|2,430|| align=right|0,133|| align=right|0,69|| align=right|3,788||MBA||20. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132159)||2002 EP2|| align=right|16,4|| align=right|2,299|| align=right|0,108|| align=right|5,77|| align=right|3,485||MBA||8. března 2002||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(132160)||2002 ES2|| align=right|16,6|| align=right|2,536|| align=right|0,158|| align=right|5,65|| align=right|4,037||MBA||8. března 2002||Kleť||Klet
|-
|(132161)||2002 EZ6|| align=right|16,8|| align=right|2,420|| align=right|0,254|| align=right|2,70|| align=right|3,763||MBA||6. března 2002||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(132162)||2002 EJ8|| align=right|15,8|| align=right|2,571|| align=right|0,135|| align=right|9,23|| align=right|4,122||MBA||7. března 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(132163)||2002 EM9|| align=right|16,4|| align=right|2,342|| align=right|0,223|| align=right|2,32|| align=right|3,584||MBA||14. března 2002||Prescott||P. G. Comba
|-
|(132164)||2002 ED10|| align=right|15,5|| align=right|2,301|| align=right|0,207|| align=right|20,41|| align=right|3,491||MBA||14. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132165)||2002 EM13|| align=right|16,3|| align=right|2,436|| align=right|0,118|| align=right|2,75|| align=right|3,800||MBA||3. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132166)||2002 EO13|| align=right|16,7|| align=right|2,433|| align=right|0,153|| align=right|1,70|| align=right|3,794||MBA||3. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132167)||2002 EH17|| align=right|16,4|| align=right|2,370|| align=right|0,250|| align=right|3,54|| align=right|3,647||MBA||5. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132168)||2002 EC19|| align=right|16,0|| align=right|2,362|| align=right|0,137|| align=right|3,96|| align=right|3,629||MBA||6. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132169)||2002 EE20|| align=right|15,7|| align=right|2,420|| align=right|0,157|| align=right|2,00|| align=right|3,763||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132170)||2002 EA21|| align=right|16,5|| align=right|2,415|| align=right|0,128|| align=right|4,93|| align=right|3,753||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132171)||2002 EV21|| align=right|16,1|| align=right|2,353|| align=right|0,061|| align=right|8,12|| align=right|3,609||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132172)||2002 EZ21|| align=right|16,7|| align=right|2,465|| align=right|0,274|| align=right|7,02|| align=right|3,869||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132173)||2002 EU22|| align=right|16,3|| align=right|2,344|| align=right|0,083|| align=right|7,09|| align=right|3,588||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132174)||2002 EX22|| align=right|15,8|| align=right|2,454|| align=right|0,122|| align=right|5,52|| align=right|3,843||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132175)||2002 EA24|| align=right|16,1|| align=right|2,331|| align=right|0,237|| align=right|2,55|| align=right|3,558||MBA||5. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132176)||2002 EK26|| align=right|16,4|| align=right|2,403|| align=right|0,168|| align=right|3,56|| align=right|3,724||MBA||10. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132177)||2002 EN26|| align=right|16,0|| align=right|2,364|| align=right|0,064|| align=right|4,71|| align=right|3,634||MBA||10. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132178)||2002 EC27|| align=right|16,5|| align=right|2,424|| align=right|0,147|| align=right|2,02|| align=right|3,774||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132179)||2002 EL27|| align=right|16,8|| align=right|2,364|| align=right|0,144|| align=right|3,04|| align=right|3,635||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132180)||2002 ET27|| align=right|16,1|| align=right|2,393|| align=right|0,144|| align=right|2,26|| align=right|3,702||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132181)||2002 EV27|| align=right|16,8|| align=right|2,405|| align=right|0,142|| align=right|1,64|| align=right|3,729||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132182)||2002 EZ27|| align=right|16,5|| align=right|2,329|| align=right|0,135|| align=right|4,50|| align=right|3,554||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132183)||2002 EF28|| align=right|16,4|| align=right|2,385|| align=right|0,143|| align=right|2,21|| align=right|3,682||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132184)||2002 EN28|| align=right|17,0|| align=right|2,356|| align=right|0,149|| align=right|2,33|| align=right|3,616||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132185)||2002 ER28|| align=right|16,7|| align=right|2,389|| align=right|0,127|| align=right|3,99|| align=right|3,691||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132186)||2002 EW29|| align=right|16,6|| align=right|2,378|| align=right|0,091|| align=right|5,19|| align=right|3,665||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132187)||2002 EC30|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,137|| align=right|1,94|| align=right|3,709||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132188)||2002 EW30|| align=right|16,7|| align=right|2,299|| align=right|0,159|| align=right|3,48|| align=right|3,485||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132189)||2002 EG31|| align=right|16,1|| align=right|2,416|| align=right|0,085|| align=right|6,66|| align=right|3,754||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132190)||2002 EN34|| align=right|16,3|| align=right|2,609|| align=right|0,218|| align=right|5,85|| align=right|4,213||MBA||11. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132191)||2002 EF37|| align=right|16,1|| align=right|2,449|| align=right|0,184|| align=right|2,96|| align=right|3,831||MBA||9. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132192)||2002 EQ39|| align=right|15,8|| align=right|2,335|| align=right|0,191|| align=right|6,64|| align=right|3,566||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132193)||2002 EY39|| align=right|16,6|| align=right|2,440|| align=right|0,137|| align=right|1,78|| align=right|3,810||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132194)||2002 EM41|| align=right|15,4|| align=right|2,390|| align=right|0,084|| align=right|7,09|| align=right|3,695||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132195)||2002 EQ42|| align=right|16,6|| align=right|2,326|| align=right|0,144|| align=right|3,80|| align=right|3,546||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132196)||2002 EU42|| align=right|17,1|| align=right|2,369|| align=right|0,226|| align=right|2,61|| align=right|3,645||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132197)||2002 ES44|| align=right|17,2|| align=right|2,274|| align=right|0,119|| align=right|4,92|| align=right|3,427||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132198)||2002 EX44|| align=right|17,3|| align=right|2,374|| align=right|0,127|| align=right|0,71|| align=right|3,658||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132199)||2002 EB45|| align=right|15,8|| align=right|2,231|| align=right|0,229|| align=right|4,37|| align=right|3,331||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132200)||2002 EQ45|| align=right|16,6|| align=right|2,292|| align=right|0,111|| align=right|6,90|| align=right|3,468||MBA||11. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132201)||2002 EO50|| align=right|16,1|| align=right|2,387|| align=right|0,059|| align=right|7,05|| align=right|3,687||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132202)||2002 EV51|| align=right|16,6|| align=right|2,454|| align=right|0,162|| align=right|2,60|| align=right|3,844||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132203)||2002 EK52|| align=right|16,3|| align=right|2,346|| align=right|0,013|| align=right|2,42|| align=right|3,593||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132204)||2002 EO53|| align=right|16,1|| align=right|2,385|| align=right|0,057|| align=right|6,66|| align=right|3,682||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132205)||2002 EU53|| align=right|15,5|| align=right|2,567|| align=right|0,100|| align=right|15,20|| align=right|4,112||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132206)||2002 EP56|| align=right|16,3|| align=right|2,255|| align=right|0,169|| align=right|6,06|| align=right|3,386||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132207)||2002 EQ56|| align=right|16,6|| align=right|2,393|| align=right|0,120|| align=right|4,26|| align=right|3,700||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132208)||2002 EG57|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,169|| align=right|2,45|| align=right|3,691||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132209)||2002 EN57|| align=right|17,4|| align=right|2,395|| align=right|0,136|| align=right|1,03|| align=right|3,706||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132210)||2002 ED58|| align=right|16,8|| align=right|2,397|| align=right|0,146|| align=right|3,91|| align=right|3,711||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132211)||2002 EM58|| align=right|16,0|| align=right|2,520|| align=right|0,072|| align=right|1,19|| align=right|4,000||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132212)||2002 EH59|| align=right|16,5|| align=right|2,344|| align=right|0,139|| align=right|2,08|| align=right|3,589||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132213)||2002 ES59|| align=right|15,7|| align=right|2,370|| align=right|0,190|| align=right|1,75|| align=right|3,647||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132214)||2002 EC60|| align=right|16,3|| align=right|2,358|| align=right|0,120|| align=right|6,47|| align=right|3,621||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132215)||2002 EL61|| align=right|16,3|| align=right|2,436|| align=right|0,092|| align=right|6,58|| align=right|3,802||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132216)||2002 EU63|| align=right|15,8|| align=right|2,669|| align=right|0,146|| align=right|9,10|| align=right|4,361||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132217)||2002 EQ64|| align=right|15,9|| align=right|2,704|| align=right|0,088|| align=right|2,03|| align=right|4,445||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132218)||2002 EX64|| align=right|17,0|| align=right|2,443|| align=right|0,192|| align=right|4,65|| align=right|3,819||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132219)||2002 EL65|| align=right|16,4|| align=right|2,342|| align=right|0,175|| align=right|3,19|| align=right|3,583||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132220)||2002 EM66|| align=right|17,1|| align=right|2,393|| align=right|0,159|| align=right|0,63|| align=right|3,702||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132221)||2002 ES67|| align=right|16,2|| align=right|2,374|| align=right|0,119|| align=right|6,86|| align=right|3,658||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132222)||2002 EG68|| align=right|16,6|| align=right|2,401|| align=right|0,125|| align=right|0,60|| align=right|3,720||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132223)||2002 ET69|| align=right|16,0|| align=right|2,416|| align=right|0,154|| align=right|1,53|| align=right|3,754||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132224)||2002 EX69|| align=right|16,2|| align=right|2,456|| align=right|0,146|| align=right|1,70|| align=right|3,848||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132225)||2002 EP70|| align=right|15,8|| align=right|2,387|| align=right|0,131|| align=right|0,49|| align=right|3,687||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132226)||2002 EA71|| align=right|17,0|| align=right|2,464|| align=right|0,168|| align=right|1,33|| align=right|3,868||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132227)||2002 EE71|| align=right|16,2|| align=right|2,408|| align=right|0,136|| align=right|1,84|| align=right|3,736||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132228)||2002 EQ71|| align=right|17,1|| align=right|2,374|| align=right|0,134|| align=right|0,73|| align=right|3,656||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132229)||2002 ET72|| align=right|15,5|| align=right|2,396|| align=right|0,092|| align=right|6,53|| align=right|3,709||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132230)||2002 EU72|| align=right|16,8|| align=right|2,358|| align=right|0,076|| align=right|0,52|| align=right|3,620||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132231)||2002 EN74|| align=right|16,3|| align=right|2,585|| align=right|0,117|| align=right|14,94|| align=right|4,155||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132232)||2002 EP74|| align=right|16,8|| align=right|2,434|| align=right|0,176|| align=right|1,75|| align=right|3,796||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132233)||2002 EV74|| align=right|16,3|| align=right|2,446|| align=right|0,144|| align=right|1,46|| align=right|3,824||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132234)||2002 EU75|| align=right|16,5|| align=right|2,412|| align=right|0,035|| align=right|5,38|| align=right|3,746||MBA||14. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132235)||2002 EE79|| align=right|15,9|| align=right|2,436|| align=right|0,225|| align=right|3,99|| align=right|3,801||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132236)||2002 EH79|| align=right|16,2|| align=right|2,385|| align=right|0,098|| align=right|5,67|| align=right|3,683||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132237)||2002 EL79|| align=right|15,9|| align=right|2,311|| align=right|0,170|| align=right|6,82|| align=right|3,512||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132238)||2002 EC80|| align=right|15,8|| align=right|2,646|| align=right|0,110|| align=right|2,73|| align=right|4,303||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132239)||2002 EF80|| align=right|15,8|| align=right|2,413|| align=right|0,206|| align=right|2,93|| align=right|3,749||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132240)||2002 EQ81|| align=right|16,5|| align=right|2,396|| align=right|0,130|| align=right|5,04|| align=right|3,708||MBA||13. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132241)||2002 EU84|| align=right|16,9|| align=right|2,368|| align=right|0,141|| align=right|2,51|| align=right|3,644||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132242)||2002 EE85|| align=right|16,8|| align=right|2,435|| align=right|0,142|| align=right|1,38|| align=right|3,799||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132243)||2002 EJ85|| align=right|16,7|| align=right|2,372|| align=right|0,220|| align=right|2,94|| align=right|3,653||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132244)||2002 EB86|| align=right|15,8|| align=right|2,405|| align=right|0,133|| align=right|2,88|| align=right|3,728||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132245)||2002 ED86|| align=right|16,8|| align=right|2,432|| align=right|0,135|| align=right|2,34|| align=right|3,793||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132246)||2002 EQ86|| align=right|15,9|| align=right|2,598|| align=right|0,155|| align=right|11,02|| align=right|4,186||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132247)||2002 EV87|| align=right|16,4|| align=right|2,445|| align=right|0,121|| align=right|1,52|| align=right|3,822||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132248)||2002 EM90|| align=right|15,6|| align=right|2,401|| align=right|0,133|| align=right|3,99|| align=right|3,720||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132249)||2002 EN92|| align=right|16,3|| align=right|2,440|| align=right|0,100|| align=right|5,25|| align=right|3,812||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132250)||2002 ET93|| align=right|16,7|| align=right|2,411|| align=right|0,151|| align=right|1,47|| align=right|3,743||MBA||14. března 2002||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek